Jądra przedsionkowe:

 Jądro przedsionkowe przyśrodkowe (jądro Schwalbego)
 Jądro przedsionkowe dolne (jądro Rollera)
 Jądro przedsionkowe boczne (jądro Deitersa)
 Jądro przedsionkowe górne (jądro Bechterewa)